La famille Arian (les Ariani) est une famille patricienne de Venise, originaire d'Ariano, anciennement Avazana (province de Capitanata). Un Antonio Arian amena la famille à la contrée de San Raffaele. Elle donna des tribuns à la cité. À la clôture du Maggior Consiglio, une partie en resta exclue.

En 1650, la famille s'éteint avec un Giacomo, qui lègue ses biens à la famille de sa mère, les Pasqualigo.

Les armes des Ariani sont d'argent à cinq cotices de gueules en bandes.

Palais de Venise 
Palais Ariani Minotto Cicogna

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien